Ферги, американская певица, автор песен, дизайнер и актриса. Она награждена в общей сложности 28-ю наградами.

American Music Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Best Pop/Rock Female Artist
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Artist Of The Year
|

ASCAP 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Big Girls Don’t Cry
|Song Of Year
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Fergalicious
|Best Pop Song
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Glamorous
|Best Pop Song
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2009
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Clumsy
|Best Pop Song
|

Billboard Music Awards 

|-
| rowspan="9" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="8" style="text-align:left;"|Ферги
| Artist of The Year
|
|-
| Female Artist of The Year
|
|-
| Hot 100 Artist of The Year
|
|-
| Female Hot 100 Artist of The Year
|
|-
| Best Digital Songs Artist
|
|-
|Pop 100 Artist of The Year
|
|-
|Pop 100 Song of The Year
|
|-
|Pop 100 Airplay Track of The Year
|
|-
|rowspan="8" style="text-align:left;"|Big Girls Don’t Cry
|Best Digital Tracks
|

Broadcast Film Critics Association Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2010
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Best Acting Ensemble
|

Grammy Awards 

|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"| 2004 ||style="text-align:left;" rowspan="2"|Where Is the Love? (The Black Eyed Peas при участии Джастина Тимберлейка) || Лучшая запись года || 
|-
|| Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение || 
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"| 2005 ||style="text-align:left;" rowspan="2"|Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas) || Лучшая запись года || 
|-
|| Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой || 
|-
| style="text-align:center;" rowspan="4"| 2006 || Don’t Lie (The Black Eyed Peas) || Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой || 
|-
|| Gone Going (The Black Eyed Peas при участии Джека Джонсона)|| Лучшее совместное вокальное поп-исполнение || 
|-
|style="text-align:left;" rowspan="2"|Don’t Phunk with My Heart (The Black Eyed Peas) || Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой || 
|-
|| Лучшая рэп-песня || 
|-
| style="text-align:center;"| 2007 || My Humps (The Black Eyed Peas) || Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой || 
|-
| style="text-align:center;"| 2008 || Big Girls Don’t Cry || Лучшее женское вокальное поп-исполнение || 
|-
| style="text-align:center;" rowspan="6"| 2010 ||style="text-align:left;" rowspan="2"|I Gotta Feeling (The Black Eyed Peas) || Лучшая запись года || 
|-
|| 	Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой || 
|-
|style="text-align:left;" rowspan="2"|The E.N.D. (The Black Eyed Peas) || Лучший альбом года || 
|-
|| Лучший вокальный поп-альбом || 
|-
|style="text-align:left;" rowspan="2"|Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas) || Лучшая танцевальная запись || 
|-
|| Лучшее музыкальное видео || 
|-
| style="text-align:center;" rowspan="3"| 2012 ||style="text-align:left;" rowspan="3"|All of the Lights (с Kanye West, Рианна и Kid Cudi)|| Best Rap/Sung Collaboration || 
|-
|| Best Rap Song || 
|-
|| Song Of The Year || 
|-

Juno Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|The Dutchess
| International Album of the Year
|

Los Premios MTV Latinoamérica 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Mejor Artista Nuevo Internacional
|

MTV Australia Awards 

|-
| rowspan="3" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Fergalicious
| Sexiest Video
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Fergalicious
| Best Female Video
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|London Bridge
| Best Hip-Hop Video
|
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Favorite International Artist
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Clumsy
| Video Star
|

MTV Video Music Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
|Female Of The Year
|

MTV Video Music Awards Japan 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Big Girls Don’t Cry
| Best Female Video
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2009
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Party People
|Best Collaboration Video
|

MuchMusic Video Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Fergalicious
| Best International Video — Artist
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| People’s Choice: Favorite International Artist
|
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Clumsy
| Best International Video — Artist
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Big Girls Don’t Cry
| MuchMusic.com Most Watched Video
|

Nickelodeon Kids' Choice Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
|Favorite Female Singer
|

NRJ Music Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
|International Female Artist of the Year
|

People’s Choice Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2008
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Female Singer
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Big Girls Don’t Cry
| Favorite Pop Song
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2009
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Labels or Love
| Favorite Song From a Soundtrack
|

Премия «Спутник» 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2009
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Лучший актёрский ансамбль
|

Screen Actors Guild Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2010
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
|

Teen Choice Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Ферги
|Choice Female Artist
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2009
|Summer: Celebrity Dancer
|

Washington DC Area Film Critics Association Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2009
|rowspan="1" style="text-align:left;"|Ферги
| Лучший актёрский ансамбль
|

World Music Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2007
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Ферги
| World’s Best selling R&B Artist
|
|-
|World’s Best selling New Artist
|

Young Artist Awards 

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|1987
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Ферги
| Ensemble Award
|
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|1990
|Outstanding Young Ensemble Cast
|

Ссылки 
 Список наград и номинаций Ферги на сайте imdb

Ферги
Ферги